GGU steht für:
 Golden Gate University, US-amerikanische Universität
 den Teil eines Tripletts eines Codons, siehe Genetischer Code #Codon

ggu steht für:
 Gagu (ISO-639-3-Code), eine der Mande-Sprachen

Abkürzung